Соревнования в метании молота у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 10 и 12 августа 2013 года.

Медалисты

Рекорды

Расписание

Результаты

Финал 

WL — лучший результат сезона в мире, PB — лучший результат в карьере, SB — лучший результат сезона

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Метание молота (мужчины)
Метание молота на чемпионатах мира по лёгкой атлетике